Toengoeska, een regio in Siberië. Zie Evenkië
de Toengoeska-explosie
de rivieren Stenige Toengoeska en de Beneden-Toengoeska